Ломатогониум () — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Однолетние или многолетние, голые растения, 5—20 (30) см высотой. Листья супротивные, от линейных до эллиптических, цельнокрайные.

Цветки одиночные или по нескольку, на цветоножках в пазухах верхних листьев. Чашечка почти до основания рассечённая на 4 (5) долей. Венчик колесовидный, бледно-голубой или беловатый, почти до основания разделённый на 4—5 долей, 8—14 мм в диаметре; у основания долей — небольшие трубчато-чашевидные нектарники.

Тычинок 4—5; пыльники свободные, висячие, не скручивающиеся к концу цветения. Рыльце неопадающее, сидячее, едва 2-лопастное, низбегающее почти до основания завязи в виде двух полосок. Плод — одногнёздная, двустворчатая, узкоэллипсоидальная, сидячая коробочка. Семена широко эллипсоидальные или овальные, мелкие.

Виды 
Род включает 27 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Горечавковые